Paraula anglesa per a l'anyada d'un vi de Porto i per extensió per a altres begudes
 Vintage (estil), un moviment de moda al qual torna a reutilitzar roba i accessoris vells
 Vintage (1966), un àlbum del grup americà Canned Heat
 Vintage (2003), un àlbum de Michael Bolton
 Vintage, una banda musical russa
 Vintage Computer Festival
 Vintage (2015) una comèdia musical de Jumon Erra
 Vintage Books, una editorial novayorquesa